Municipio de Cecil puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cecil (condado de Haywood, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Haywood.
 Municipio de Cecil (condado de Bottineau, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Cecil (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.